Die Fußball-Verbandsliga Niederrhein 1986/87 war die 41. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein. Sie war auf der vierten Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war keine Mannschaft aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die drei Aufsteiger SSVg Velbert (Wiederaufstieg nach einer Saison), Rheydter SV (Wiederaufstieg nach sechs Jahren) und TV Jahn Hiesfeld (erstmals in der Verbandsliga) hinzu.

Sieger wurde erstmals der Rheydter SV, der damit in die Oberliga Nordrhein aufstieg. Als Zweitplatzierter kehrte Olympia Bocholt nach zwei Spielzeiten in die Oberliga zurück.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der SV Straelen verließ die Verbandsliga nach vier Spielzeiten wieder, der TV Jahn Hiesfeld nach einer Saison und die SpVg Schonnebeck nach drei Jahren.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 

1986
Fußballsaison 1986/87